Suspicion (von lateinisch suspicio „Argwohn, Zweifel, Unsicherheit, Verdacht“) steht für:

 Suspicion, Originaltitel von Verdacht (1941), US-amerikanischer Psychothriller von Alfred Hitchcock
 Suspicion (Fernsehserie, 1957), US-amerikanische Krimi-Fernsehserie (1957–1958)
 Suspicion (Fernsehserie, 2022), britische Fernsehserie

Siehe auch
 Under Suspicion